Rionegrense – abitanti di Rio Negro (Mato Grosso do Sul)
Rionegrense – abitanti di Rio Negro (Paraná)